Склад збірної Данії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Данія
С 2010